Das 20-km-Einzelrennen der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 1980 wurde am 16. Februar 1980 um 09:00 Uhr Ortszeit im Lake Placid Olympic Sports Complex Cross Country Biathlon Center in Lake Placid ausgetragen. Es gingen insgesamt 50 Athleten aus 18 Nationen an den Start. Die Goldmedaille gewann Anatoli Aljabjew aus der Sowjetunion. Die Silbermedaille gewann Frank Ullrich aus der DDR vor seinem Landsmann Eberhard Rösch.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse 

Einzel (Manner)